Каменское муниципальное образование — муниципальное образование со статусом сельского поселения в Чунском районе Иркутской области России. Административный центр — поселок Каменск.

Население 

 Гендерный состав
По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года  691 мужчина и 754 женщины из 1445 человек.

Населённые пункты 
В состав муниципального образования входят населённые пункты:
 Каменск
 Кедровый
 Нагорный
 Парчум

Примечания 

Сельские поселения Иркутской области
Муниципальные образования Чунского района